Корьо - держава на  Корейському півострові, що з'явилася після падіння держави Сілла в 935 році і існувала до воцаріння династії Чосон в 1392 році.

Топоніми 
Корьо — містечко в Японії, у префектурі Нара.